Foderplante har flere betydninger.
 Foderplante (foder til husdyr) - Planter der anvendes som foder til husdyr.
 Foderplante (foder til sommerfuglelarver) - Planter der er sommerfuglelarvers foder.